Елхово — топоним:

Болгария 
 Елхово — город в Ямболской области.
 Елхово — община в Ямболской области.
 Елхово — село в общине Николаево Старозагорской области.
 Елхово — село в общине Стара-Загора Старозагорской области.

Россия 
 Елхово — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Елхово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Елхово — деревня в Моргаушском районе Чувашии.
 Елхово — село в Альметьевском районе Татарстана.